Александер Фо́гель (; 1910—1996) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения, также актёр озвучивания, сценограф и режиссёр театра.

Биография 
Александер Фогель родился 26 февраля 1910 года в г. Седльце. Двоюродный брат известного эстрадного певца Мечислава Фогга. Дебютировал на сцене военного театра в 1927 г. и выступал в военных театрах до конца Второй мировой войны. Затем актёр театров в Варшаве, Вильнюсе, Гродне, Люблине, Седльце, Познани, Вроцлаве, Ченстохове, Щецине, Лодзи, Гожув-Велькопольский, основатель и директор «Театра куклы и актёра» в Щецине. Выступал в спектаклях польского «театра телевидения» в 1962—1994 гг. Умер 17 января 1996 года в Лодзи и там похоронен на коммунальном кладбище Долы.

Избранная фильмография

актёр 

  — База мёртвых людей / Baza ludzi umarłych — «Апостол»
  — Крест храбрых / Krzyż Walecznych
  — Увидимся в воскресенье / Zobaczymy się w niedzielę
  — Цена одного преступления (Современная история) / Historia współczesna
  — Крестоносцы / Krzyżacy
  — Никто не зовёт / Nikt nie woła
  — Сатана из седьмого класса / Szatan z siódmej klasy
  — Стеклянная гора / Szklana góra
  — Пиковый валет / Walet pikowy
  — История желтой туфельки / Historia żółtej ciżemki
  — Встреча в «Сказке» / Spotkanie w Bajce
  — Крещённые огнём / Skąpani w ogniu
  — Загонщик / Naganiacz
  — Агнешка 46 / Agnieszka 46
  — Итальянец в Варшаве / Giuseppe w Warszawie
  — Барышня в окошке / Panienka z okienka
  — Рукопись, найденная в Сарагосе / Rękopis znaleziony w Saragossie
  — Капитан Сова идёт по следу / Kapitan Sowa na tropie — (только во 2-й серии)
  — Остров преступников / Wyspa złoczyńców
  — Катастрофа / Katastrofa
  — Дон Габриэль / Don Gabriel
  — Давай любить сиренки / Kochajmy syrenki
  — Ад и небо / Piekło i niebo
  — Невероятные приключения Марека Пегуса / Niewiarygodne przygody Marka Piegusa
  — Все свои / Sami swoi
  — Йовита / Jowita
  — Юлия, Анна, Геновефа... / Julia, Anna, Genowefa — Дзивиш, отец Ирмы
  — Кукла / Lalka
  — Я выиграл! / Ja gorę!
  — Приключения канонира Доласа, или Как я развязал Вторую мировую войну / Jak rozpętałem drugą wojnę światową
  — Приключения пана Михала / Przygody pana Michała
  — Девичий заговор / Rzeczpospolita babska
  — Операция «Брутус» / Akcja Brutus
  — Кудесник за рулем / Motodrama
  — Коперник / Kopernik
  — Стеклянный шар / Szklana kula
  — Тут крутых нет / Nie ma mocnych
  — Первый правитель / Gniazdo
  — Ночи и дни / Noce i dnie
  — Бенямишек / Beniamiszek
  — Люби или брось / Kochaj albo rzuć
  — Кукла / Lalka
  — Форпост / Placówka
  — Карьера Никодима Дызмы / Kariera Nikodema Dyzmy
  — Крах операции «Террор» / Krach operacji Terror
  — Коноплянка / Konopielka
  — Да сгинет наваждение / Niech cię odleci mara
  — Пепельная среда / Popielec — ''(только в 9-й серии)
  — Марыня / Marynia
  — Женщина из провинции / Kobieta z prowincji
  — Магнат / Magnat
  — Прощание с осенью / Pożegnanie jesieni
  — Случай Пекосинского / Przypadek Pekosińskiego

польский дубляж 
 Белоснежка и семь гномов, Меч в камне, Пиноккио, Сто один далматинец

Признание 
 1973 — Золотой Крест Заслуги.
 1985 — Медаль «40-летие Народной Польши».

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актёры озвучивания Польши
Похороненные в Лодзи